

Geografia
 Egbert – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato del Missouri

Persone
 Egbert – sovrano anglosassone
 Albert Egbert – attore e sceneggiatore britannico
 Seth Egbert – attore e sceneggiatore inglese
 Sherwood Egbert – imprenditore statunitense

Onomastica
 Egbert – versione anglosassone del nome proprio di persona Egberto

Pagine correlate
Egberto